Александр Бабушкин:
 Бабушкин, Александр Васильевич (1920—1996) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Бабушкин, Александр Семёнович (1897—1918) — большевик, рабочий Ижевского завода, борец за Советскую власть, первый председатель ЧК Ижевска.